

Kluby sportowe 
 Skra Warszawa – wielosekcyjny klub sportowy mający siedzibę w Warszawie 
 Skra Warszawa – warszawski klub żużlowy, założony w 1948 r. jako OM TUR Okęcie Warszawa
 Skra Bełchatów – polski klub siatkarski (jednosekcyjny) z siedzibą w Bełchatowie
 EKS Skra Bełchatów – męska drużyna siatkarska, należąca do klubu sportowego PGE Skra Bełchatów
 Skra KPS Bełchatów – polska kobieca drużyna siatkarska z Bełchatowa, sekcja klubu sportowego Skra Bełchatów
 Skra Częstochowa – polski klub piłkarski występujący w sezonie 2009/2010 w IV lidze (grupa I)
 Skra Czarna Białostocka – polski klub piłkarski z siedzibą w Czarnej Białostockiej

Miejscowości 
 Skra – miejscowość w Malezji, w stanie Sarawak, w dywizji Sri Aman
 Skra – miejscowość w Grecji, w Regionie Macedonia Środkowa, w jednostce regionalna Kilkis, w gminie Peonia

Inne 
 Skra – dziennik